Margny (Ardennes)
Margny (Marne)
ook:
Margny-aux-Cerises, Oise
Margny-lès-Compiègne, Oise
Margny-sur-Matz, Oise